Besharam (en hindi बेशरम, « effronté », « éhonté ») peut désigner : 

 Besharam, un film en hindi de 1978.
 Besharam, un film en hindi de 2013.